{{Компания
 |название             = Gameloft
 |логотип              = Gameloft-logo-and-wordmark.png
 |тип                  = дочернее общество
 |основана             = 1999
 |основатели           = Мишель Гийемо
 |расположение         =  Париж, Франция
 |ключевые фигуры      = 
Gameloft — издатель и разработчик видеоигр со штаб-квартирой в Париже и отделениями по всему миру.

Компания основана братьями Гийемо, основателями и владельцами Ubisoft. Компания создаёт игры преимущественно для мобильных телефонов и прочих устройств, оснащённых платформами Java ME, BREW и Symbian OS, а также N-Gage. Gameloft также разрабатывает игры для таких платформ, как Nintendo DS, Macintosh, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, Zeebo и для других, включая bada, iOS, Android и Windows Phone.

История фирмы 

История компании Gameloft берёт своё начало в 1986 году, когда пятеро братьев-французов в возрасте от двадцати двух до двадцать восьми лет решили создать Ubisoft Entertainment. Из сооснователей Ubisoft Мишель Гийемо был самым большим фанатом новых технологий. Именно он основал Ubisoft Studios и возглавлял её вплоть до 2000 года. К тому времени он узнал про технологию Java ME. И он предвидел тот день, когда каждый будет обладать устройством, потенциально пригодным для игр — сотовым телефоном. Он решил создать отдельную компанию, которая будет создавать видеоигры для мобильных аппаратов. Мишель Гийемо назвал новую фирму Gameloft. Первым детищем компании была игра Prince of Persia: Harem Adventures, выпущенная в апреле 2002 года, в тот момент когда в продаже появились первые Java ME-совместимые мобильные телефоны. Игра была доступна для сотовых Siemens SL45i и Siemens M50. Но первый признанный и получивший награды проект назывался Tom Clancy's Splinter Cell, который был выпущен в конце 2002 года для Nokia 3410. Затем серия игр Splinter Cell получила продолжение в виде ряда сиквелов. Лучшим проектом стал бестселлер по итогам продаж 2005 года: Asphalt Urban GT. То же самое случилось и с их симулятором футбола Real Football.

Благодаря соглашениям с основными операторами телефонной беспроводной связи, производителями телефонов, специализированными дистрибьюторами и её интернет-магазину, Gameloft имеет дистрибьюторскую сеть в более чем 80 с лишним стран. Gameloft имеет офисы во всем мире: в Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, Монреале, Мехико, Буэнос-Айресе, Боготе, Сау Поло, Сантьяго, Париже, Лондоне, Кёльне, Милане, Мадриде, Лиссабоне, Копенгагене, Варшаве, Хельсинки, Вене, Бухаресте, Нью-Дели, Сеуле, Куала-Лумпуре, Джакарте, Пекине, Гонконге, Сингапуре, Харькове, Львове, Чэнду, Токио, Сиднее, Окленде и Минске. Gameloft котируется на Euronext Paris (ISIN: FR0000079600, Bloomberg: GFT FP, Reuters: GLFT.PA)

27 мая 2016 года компания была поглощена медиаконгломератом Vivendi. Сразу после покупки основатель Gameloft Мишель Гийемо покинул пост главы компании.

Дочерние компании

Популярные игры 
 Серия Asphalt
 Серия Block Breaker Deluxe
 Серия Brain Challenge
 Серия CSI
 Driver L.A. Undercover
 Серия Gangstar
 Серия Guitar Rock Tour
 Серия N.O.V.A.
 Серия Nights
 Серия Nitro Street Racing
 Серия Prince of Persia
 Серия Real Football
 Серия Modern Combat
 Серия Shrek
 Серия Tom Clancy's Splinter Cell
 Серия XIII
 «Новый Человек-Паук 1», The Amazing Spider-Man 2
 Серия Dungeon Hunter

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Франции
Дочерние компании Vivendi
Производители компьютерных игр по алфавиту
Издатели компьютерных игр